Sigismund von Österreich ist der Name folgender Personen:

 Sigismund von Österreich-Tirol (1427–1496), Titularerzherzog von Österreich und Regent von Oberösterreich, siehe Siegmund (Österreich-Tirol)
 Sigismund von Österreich (1826–1891), Erzherzog von Österreich und Feldmarschalleutnant